Tecuceanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Horia Tecuceanu (1929-1997), scriitor român
 Toni Tecuceanu (1972-2010), actor român

Nume de familie românești